14K – typ wagonów towarowych
 14K – chińska grupa przestępcza
 14K – rodzaj silnika Gnome-Rhône